Andrei Ionescu (º  1988), footballeur roumain
 
 Demetriu Ionescu (18581922), homme politique roumain
 Elena Ionescu (º  1988, Caracal), une chanteuse roumaine
 Ion Ionescu (º  1938, Bucarest), un joueur et entraîneur de football roumain
 Mihai Ionescu (1936  2011, Bucarest), un footballeur roumain
 Nicolae Ionescu (1820, Bradu, Moldavie  1905, Bradu), un homme politique
 Sabrina Ionescu (º  1997, Walnut Creek (Californie)), basketteuse américaine 
 Romanița Ionescu (º  1977), actrice de cinéma et de théâtre roumaine
 Sofia Ionescu-Ogrezeanu (1920-2008), neurochirurgienne roumaine
 Theodor Ionescu (18991988), physicien roumain
 Vali Ionescu(-Constantin) (º  1960, Turnu Măgurele), une athlète roumaine

Voir aussi 
 l'Université des sciences agricoles et de la médecine vétérinaire Ion Ionescu de la Brad, une université publique de Iași, Roumanie
 
Patronyme roumain